Vedašić est un toponyme qui peut désigner :
Vedašić, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vedašić, un village de Croatie situé dans la municipalité d'Udbina, comitat de Lika-Senj.